

Ярцево — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства

Ярцево — місто, центр Ярцевського району, Смоленська область
 Ярцево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ярцево — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Ярцево — присілок, Тотемський район, Вологодська область